Francja:
 Plan – miasto w regionie Rodan-Alpy
 Le Plan – miasto w regionie Midi-Pyrénées

Hiszpania:
 Plan – gmina w prowincji Huesca

Szwajcaria:
 Plan-les-Ouates – miasto w kantonie Genewa

Inne:
 plan – w kartografii obraz niewielkiego obszaru powierzchni Ziemi przedstawiony na płaszczyźnie za pomocą symboli kartograficznych
 PLAN – Polska Ludowa Akcja Niepodległościowa
 PLAN – People's Liberation Army of Namibia. Zbrojne ramię SWAPO
 PLAN – program komputerowy Programming Language Assembler Nineteen-hundred
 Plan – film Bollywood
 Plan – krótkometrażowy film Sławomira Pstronga
 Plan – debiutancki album polskiej piosenkarki Sylwii Przybysz, wydany w 2015 roku
 Plan – wspólny singel Sylwii Przybysz i Meza, wydany w 2015 roku
 Zespół Filmowy „Plan”

Zobacz też 
 plan filmowy – fragment otoczenia widoczny w kadrze
 plan gospodarczy
 plan lekcji – harmonogram zajęć szkolnych